De humani corporis fabrica libri septem, boek geschreven door Vesalius
Fabrica, naam van meerdere barangays in de Filipijnen
Fabrica ecclesiae, (kerkfabriek)
Fabrica di Roma, gemeente